A Never Alone a következőket jelentheti:

 Never Alone, a Sweetbox dala (1996)
 Never Alone, a 3JS dala (2011)